Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1990 werd op 17 en 18 februari in het Olympia Eisstadion te Innsbruck gehouden.

Titelverdediger was de afwezige Nederlander Leo Visser, die in het Gamle Frogner Stadion te Oslo wereldkampioen van 1989 was geworden. Johann Olav Koss won zijn eerste wereldtitel allround.

Eindklassement

 * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

 1990
Langebaanschaatsen in 1990
Schaatsen in Oostenrijk
Schaatsen
Sportevenement in Innsbruck